Iota Fornacis pode se referir a:
Iota1 Fornacis
Iota2 Fornacis